Keluang (Tungkal Ilir), een plaats in Indonesië
Keluang (Keluang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing